Douchy (Aisne)
 Douchy (Loiret)
ook:
Douchy-lès-Ayette,  Pas-de-Calais
Douchy-les-Mines, Noorderdepartement